Grube Fürstenberg bezeichnet
Grube Fürstenberg (Ville), vollständiger Name Graf Fürstenberg, ein ehemaliger Braunkohletagebau zwischen Kerpen und Frechen in der Ville (Rheinland)
Tagebau Fürstenberg (Oder), ein ehemaliger Braunkohletagebau des Märkischen Elektrizitätswerkes bei Fürstenberg (Oder)
eine Erzgrube bei Engelskirchen im Bergischen Land